Chaotic, série télévisée d'animation américaine créée par Martin Rauff et diffusée entre le  et le  ;
 Chaotic, nouvelle de Kelley Armstrong publié le .